11. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је под покровитељством ИААФ од 10. до 12. марта 2006. у Москви (Русија) у Спортском центру „Олимпијски”.

Новембра 2003. године, ИААФ је одлучио да се организација овог првенства додели Москви. У борби за домаћинство учествовао је и Мадрид, али је Москва имала предност јер су у Шпанији одржана два светска првенства: 1991. у Севиљи и 1995. у Барселони. Ово је било прво велико атлетско такмичење одржано у Русији после бојкота Летњих олимпијских игара 1980.

Већина спортиста из Уједињеног Краљевства и Аустралије — као и Јамајке и других мањих земаља — није учествовало на првенству јер се оно поклапало са Играма Комонвелта.

Такмичило се у 26 дисциплина (13 мушких и 13 женских). У односу на претходно првенство, из програма је избачена трка на 200 метара која је била на програму од првог првенства 1987. То је урађено зато што је закључено да је такмичење у тој трци неравноправно пошто је победник често био предвидљив по броју стазе у којој је трчао, јер су такмичари унутрашњих стаза имали мало шансе за победу због оштријих кривина на тим стазама.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2006, учествовала су 562 атлетичара из 129 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Азербејџан (1)
  Албанија (2)
  Алжир (2)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Андора (1)
  Аруба (1)
  Аустрија (3)
  Бахаме (7)
  Бахреин (4)
  Белорусија (9)
  Белгија (3)
  Боливија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Боцвана (1)
  Бразил (14)
  Бугарска (9)
  Гана (2)
  Гвајана (2)
  Гвам (1)
  Гренада (1)
  Грузија (1)
  Грчка (3)
  Данска (3)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (6)
  Естонија (1)

  Етиопија (6)
  Замбија (1)
  Израел (1)
  Индија (1)
  Индонезија (1)
  Иран (1)
  Ирска (9)
  Исланд (1)
  Италија (14)
  Јамајка (18)
  Јапан (3)
  Јемен (1)
  Јерменија (1)
  Јордан (1)
  Јужна Кореја (1)
  Јужноафричка Република (4)
  Казахстан (3)
  Камерун (1)
  Канада (2)
  Катар (5)
  Кенија (6)
  Кина (11)
  Кинески Тајпеј (2)
  Кипар (1)
  Киргистан (2)
  Колумбија (2)

  Комори (1)
  Конго (1)
  Куба (11)
  Лаос (1)
  Летонија (3)
  Либан (1)
  Литванија (2)
  Луксембург (1)
  Макао (2)
  Македонија (1)
  Малдиви (1)
  Малта (1)
  Мароко (8)
  Мађарска (3)
  Мексико (1)
  Мозамбик (1)
  Молдавија (1)
  Монако (1)
  Науру (1)
  Немачка (16)
  Нигерија (4)
  Никарагва (1)
  Норвешка (1)
  Обала Слоноваче (2)
  Пакистан (1)
  Палау (1)

  Палестина (1)
  Панама (1)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Пољска (21)
  Порторико (2)
  Португалија (3)
  Руанда (1)
  Румунија (15)
  Русија (57)
  Самоа (1)
  Салвадор (1)
  Сан Марино (1)
  Саудијска Арабија (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Северна Маријанска Острва (1)
  Сејшели (1)
  Сингапур (1)
  САД (51)
  Словачка (3)
  Словенија (1)
  Србија и Црна Гора (2)
  Соломонова Острва (1)
  Сенегал (1)
  Судан (1)
  Тајланд (1)

  Танзанија (1)
  Таџикистан (1)
  Того (1)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Туркс и Кајкос (1)
  Туркменистан (1)
  Турска (3)
  Уганда (1)
  Узбекистан (1)
  Уједињено Краљевство (14)
  Украјина (27)
  Уругвај (1)
  Финска (4)
  Француска (25)
  Француска Полинезија (1)
  Хаити (3)
  Холандија (5)
  Хонгконг (1)
  Хондурас (1)
  Хрватска (2)
  Чешка (7)
  Чиле (1)
  Швајцарска (2)
  Шведска (13)
  Шпанија (19)

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Светском првенству 2006. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи (осми) 1 бод.

Референце и напомене

Спољашње везе 

 Комлетни резултати на сајту ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2006.
Спорт у Москви